Серге́й Богомо́лов:
 
 Богомолов, Сергей Анатольевич (род. 1971) — российский футболист и тренер.
 Богомолов, Сергей Георгиевич (род. 1951) — советский и российский альпинист.